Allavena – cognome italiano
 Enrico Allavena – trombonista italiano
 Rifugio Franco Allavena – rifugio alpino italiano